Příjmení Filo nese více různých osobností:

 John Filo (* 1948) – americký fotograf
 Juraj Filo (* 1956) – slovenský fotbalista
 Július Filo (* 1950) – generální biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku, pedagog, spisovatel a viceprezident Světového luteránského svazu pro střední a východní Evropu
 Kornel Filo (1901–1980) – slovenský a československý poválečný politik
 Vladimír Filo (1940–2015) – 17. biskup rožňavské římskokatolické diecéze
 Vladimír Filo (1955) (* 1955) – bývalý československý fotbalista, záložník